SGA is een afkorting die kan staan voor:

 Socialistische Gemeenschappelijke Actie
Stedelijk Gymnasium Arnhem - een openbare vwo-school
Standard Galactic Alphabet - een fictief schrift
Socialistisch Groen Alternatief Zug, een links socialistische en ecologische (groene) partij in Zwitserland
Schaakbond Groot-Amsterdam - een regionale schaakbond
Swedish Game Awards - de grootste wedstrijd voor videospelontwikkeling in Zweden.
Stargate Atlantis - een Amerikaanse sciencefictionserie.
Service georiënteerde architectuur - Nederlandse vertaling voor de Engelse computer term SOA
Elektrische Bahn St. Gallen–Gais–Appenzell - een voormalige Zwitserse spoorwegonderneming
Small for Gestational Age - Foetus die te klein is voor zijn 'leeftijd'
System Global Area - Verzameling geheugengebieden van een Oracle database op een server
Séminaire de Géometrie Algébrique De proceedings van een invloedrijk wiskunde seminarium aan het IHES geleid door Grothendieck.

SGA is tevens de ISO 639-3-taalcode voor de Oude Ierse Taal